Raimundo Nonato — ou San Ramón Nonato (em espanhol); santo catalão do 

Argentina
 San Ramón (Entre Ríos) — junta de governo
 San Ramón de la Nueva Orán — cidade

Chile
 San Ramón (Chile) — comuna da cidade de Santiago

Costa Rica
 San Ramón (cantão)

El Salvador
 San Ramón (El Salvador) — município

Espanha
 Sant Ramon — município da Catalunha

Estados Unidos
 San Ramon (Califórnia) — nos Estados Unidos
 Vale San Ramon — região da Califórnia

Peru
 San Ramón (distrito)

Desambiguações de topônimos